Fissuricella är ett släkte av svampar. Fissuricella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Fissuricella